Tedejew ist der Familienname folgender Personen:

 Dschambulat Tedejew (* 1968), ossetischer Ringer, der für die Sowjetunion und die Ukraine startete
 Elbrus Tedejew (* 1974), ukrainischer Ringer